Die Saison 2011/12 war die siebte Spielzeit der Skakligaen und gleichzeitig die 50. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. 

Der Titelverteidiger Jetsmark Skakklub wurde überlegen erneut dänischer Meister. 
Aus der 1. Division waren das Team Nordea Skb und der Hillerød Skakklub aufgestiegen. Während Team Nordea Skb den Klassenerhalt erreichte, musste Hillerød direkt wieder absteigen. Rein sportlich wäre BMS Skak der zweite Absteiger gewesen, da allerdings der Skakklubben Sydøstfyn seine Mannschaft zurückzog, blieb BMS Skak erstklassig. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2011/12.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 29. und 30. Oktober 2011, 4. Dezember 2011, 14., 15. und 29. Januar 2012, 19. Februar 2012, sowie am 10. und 11. März 2012. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Ballerup und je zwei in Skanderborg ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Græsted und je zwei in Aarhus gespielt. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Odense ausgerichtet, während die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt wurden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Sportveranstaltung in Dänemark
2011
Schachveranstaltung 2011
Schachveranstaltung 2012